Weiherbrunnenbach und Weiherbrunnengraben sind Gewässernamen:

 Weiherbrunnenbach (Klosterbach), linker Zufluss des Klosterbachs durch Blindheim, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern;  mit Oberlaufnamen Ohrenbach bis zur Gebietsgrenze von Blindheim
 Weiherbrunnenbach (Sägbach), linker Zufluss des Sägbachs bei Stimpfach, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

 Weiherbrunnengraben, linker Zufluss des Weiherbrunnenbach (Klosterbach) bei Blindheim, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern 

Siehe auch:
 Weiherbach
 Weihergraben